Huixtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huixtla, Chiapas, 
 Huixtla (kommun), Chiapas, 
 Huixtla, Veracruz, Zongolica, 

Robotskapade Mexikoförgreningar